Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Gawiński – polski malarz, ilustrator, krytyk artystyczny, pisarz i poeta
 Bolesław Gawiński – polski prawnik
 Jan Gawiński – polski poeta